Liparis:

 Liparis — великий рід морських риб з родини ліпарисових (Liparidae), відомих також як морські слимаки.
 Liparis — рід рослин з родини орхідних (Orchidaceae).